Епи́скоп Венеди́кт (, в миру Валентин-Космин Веса, ; 13 февраля 1984, Абруд, жудец Алба, Румыния) — епископ Румынской православной церкви, епископ Бистрицкий, викарий Вадской архиепископии.

Биография 
Родился 13 февраля 1984 года в городе Абруд, жудец Альба. Его отец, Иоанн, был священником, а мать, Елена-Мэриоара, — учительницей.

Начальное и гимназическое образование получил в родном городе. В 1999—2004 годы обучался в Православной духовной семинарии им. митрополита Симеона Штефана в Алба-Юлии. В 2004—2008 годы обучался на факультете православной теологии Университета им. 1 декабря 1918 года в Алба-Юлии. В 2010 году получил степень магистра систематической православного богословия на том же факультете. В 2009—2011 годы учился в Экуменическом институте Боссэ в Швейцарии, а в 2011—2012 годы учился в Богословском институте Сант-Антонио Дотторе в Падуе, Италия.

В 2010 году поступил в докторантуру Университета им. 1 декабря 1918 года в Алба-Юлии, но в 2011 году покинул её.

В 2012 году становится епархиальный секретарём Вадулуйской, Фелиакской и Клужской архиепископии.

В 2012—2013 годы обучался в докторантуре им. Исидора Тодорана Университета Бабеша — Бойяи в Клуж-Напоке, где получил звание доктора богословия за сочинение «Знание Бога у святого Исаака Сирина. Духовный маршрут от „аскетической справедливости“ до „духовной любви“» (), написанное под руководством митрополита Андрея (Андрейкуца). В 2012—2016 годы также в обучался в докторантуре Падуанского университета в Италии, защитив там вторую докторская диссертацию по историческим и историко-религиозным исследованиям. В 2013 году становится членом Ассоциации сириологов Италии.

17 января 2015 года в Монастыре Никула архимандритом Феофилом (Романом) был пострижен в монашество с наречением имени Венедикт. 24 января того же года был рукоположен в сан иеродиакона. 30 января того же года в митрополичьем соборе в Клуж-Напоке был рукоположен рукоположен в сан иеромонаха. 1 января 2016 года возведён в сан протосинкелла. На праздновании Рождества Христова в 2017 году митрополит Андрей (Андрейкуц) возвёл его в ранг архимандрита.

С 2014 года преподавал на кафедре православной духовности () факультета православной теологии в Клуж-Напоке: до 2016 года как адъюнкт, а с 2016 года — штатный лектор университета). Также семинар (факультативный курс) сирийского языка и литературы с целью получения лучшего ознакомления с патристической литературой этой традиции, проанализированной в историческом и культурно-лингвистическом контексте. Участвовал в многочисленных симпозиумах и духовных конференциях как в Румынии, так и за рубежом. Провел ряд конференций и частных лекций для священников, учеников, студентов и верующих из Вадулуйской архиепископии. был Он постоянным сотрудником журнала «Renașterea» (Возрождение) и одноимённой радиостанции.

17 декабря 2019 года на покой ушёл викарий Вадской архиепископии епископ Василий (Флуераш). 9 января 2020 года митрополичий Синод Клужской митрополии под председательством митрополита Андрея (Андрейкуца) выдвинул на вакантную должность архимандрита Андрея (Весу) и архимандрита Самуила (Кристю). 13 февраля 2020 года Священный Синод Румынской православной церкви 35 голосами из 51 избрал архимандрита Венедикта викарным епископом Вадской архиепископии с титулом «Бистрицкий».

23 февраля того же года в кафедральном соборе города Клуж-Напока состоялась его епископская хиротония, которую совершили: митрополит Андрей (Андрейкуц), архиепископ Алба-Юльский Ириней (Поп), епископом Марамурешский и Сатмарский Иустин (Ходя), епископ Тулчинский Виссарион (Бэлцат), епископ Сэлажский Петроний (Флоря), епископ Девский и Хунедоарский Гурий (Джорджу), епископ Североевропейский Макарий (Дрэгой), епископ Сатмарский Тимофей (Бел) и епископ Иберийский Феофил (Роман). При этом он стал самым молодым архиереем Румынского патриархата.

Примечания 

Епископы Румынской православной церкви
Клужская, Марамурешская и Сэлажская митрополия
Вадская, Фелякская и Клужская архиепископия